Brington – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Brington – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)